Bowersville désigne :

 Bowersville, une ville située dans la Géorgie ;
 Bowersville, un village situé dans l'Ohio ;

Homonymie de localités aux États-Unis